

Прізвища 
 Бен Вітлі (1972) — британський режисер та сценарист.
 Генрі Бенджамін Вітлі (1838—1917) — англійський редактор і бібліограф.
 Гілберт Персі Вітлі (1903—1975) — австралійський морський біолог.
 Денніс Вітлі (1897—1977) — англійський письменник, автор понад 60 романів і збірок оповідань.
 Норман Вітлі (1883—1957) — британський гравець в лакрос, срібний призер літніх Олімпійських ігор-1908.
 Ортіс Вітлі (1977) — тринідадський футболіст, півзахисник.
 Террі Вітлі (1960) — канадська хокеїстка на траві; учасниця Олімпійських ігор-1984.
 Філліс Вітлі (1753—1784) — перша афроамериканська авторка опублікованої поетичної книги.

Вітлі — селище сільського типу в районі Іст-Гемпшир графства Гемпшир.
 Вітлі — цивільна парафія в графстві Оксфордшир.
 Північний та Південний Вітлі — цивільна парафія в районі Бассетло графства Ноттінгемшир.
 Саут-Вітлі — населений пункт в графстві Корнуолл.

Вітлі — громада в муніципалітеті Четем-Кент провінції Онтаріо.

Вітлі — місто в окрузі Сент-Френсіс штату Арканзас.
 Вітлі-Гайтс — переписна місцевість в окрузі Саффолк штату Нью-Йорк.
 Вітлі-Гарденс — переписна місцевість в окрузі Сан-Луїс-Обіспо штату Каліфорнія.
 Вітлі-Сіті — переписна місцевість в окрузі Маккрірі штату Кентуккі.
 Саут-Вітлі — місто в окрузі Вітлі штату Індіана.
 Вітлі (округ)

Сонячна система 
 Вітлі — кратер на Венері.
 4779 Вітлі — астероїд головного поясу.

Див. також 
 Armstrong Whitworth Whitley